Кубок обладателей кубков УЕФА 1980/81 годов — 21-й розыгрыш Кубка обладателей кубков УЕФА.

Победителем стал советский клуб «Динамо» (Тбилиси), обыгравший в финале клуб «Карл Цейсс». Во второй раз, после выигрыша киевским «Динамо» в 1975 году Кубка кубков, советский клуб выиграл один из европейских турниров УЕФА. 

В турнире принимала участие вторая команда мадридского «Реала» «Кастилья», которая была финалистом Кубка Испании в сезоне 1979/80.

Предварительный раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Первый раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Четвертьфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

См. также 
 Кубок европейских чемпионов 1980/1981
 Кубок УЕФА 1980/1981

Ссылки 
 Кубок кубков 1980-81 на сайте UEFA
 Кубок кубков 1980-81 на сайте Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation
 Протоколы матчей розыгрыша Кубка кубков 1980-81 на сайте sharkscores.com

Примечания 

Футбол в Европе в 1980 году
Футбол в Европе в 1981 году
Сезоны Кубка обладателей кубков УЕФА